Paklenica peut désigner :
Paklenica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Novska, comitat de Sisak-Moslavina ;
le Parc national de Paklenica, un parc national de Croatie, situé dans la partie du sud-ouest du Velebit, près de Starigrad.